

Culture et société

Fêtes et coutumes 
 Le jour de la Saint-Sylvestre est le 31 décembre, dernier jour de l'année du calendrier grégorien et jour retenu par l'Église catholique pour célébrer le pape Sylvestre Ier.
 La nuit de la Saint-Sylvestre est la nuit du 31 décembre au  janvier.
 Le réveillon de la Saint-Sylvestre est une coutume qui consiste à fêter l'arrivée du Nouvel An, en veillant jusqu'à minuit le soir du 31 décembre.

Monuments 
 Plusieurs églises portent le nom d', notamment en France, en Italie et au Luxembourg.

Musique 
 Saint Sylvestre est un album de chansons de Noël du groupe Les Innocents.

Anthroponyme 
Plusieurs saints chrétiens sont appelés saint Sylvestre :
 saints catholiques et orthodoxes :
 Sylvestre , pape de Rome (fêté le 31 décembre en Occident, le 2 janvier en Orient),
 Sylvestre de Besançon (+ 396), évêque (10 mai),
 Sylvestre de Chalon-sur-Saône (au ), évêque de Chalon-sur-Saône (20 novembre),
 Sylvestre de Moutier Saint Jean (+ 625), abbé (15 avril) ;
 saints catholiques :
 Sylvestre Guzzolini (26 novembre) ;
 saints orthodoxes :
 Sylvestre d'Obnorsk (+ 1379), (25 avril).

Toponyme

Canada 
 Saint-Sylvestre, une municipalité de la MRC de Lotbinière (Québec) ;

France 
 Saint-Sylvestre, une commune de l'Ardèche ;
 Saint-Sylvestre, une commune de la Haute-Savoie ;
 Saint-Sylvestre, une commune de la Haute-Vienne ;
 Saint-Sylvestre-Cappel, une commune du Nord ;
 Saint-Sylvestre-de-Cormeilles, une commune de l'Eure ;
 Saint-Sylvestre-Pragoulin, une commune du Puy-de-Dôme ;
 Saint-Sylvestre-sur-Lot, une commune du Lot-et-Garonne ;

Suisse 
 Saint-Sylvestre, une commune du canton de Fribourg.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France